Mai multe persoană se numesc Gheorghe Ciobanu:
Gheorghe Ciobanu, deputat român
Gheorghe Ciobanu, deputat din Republica Moldova
Gheorghe Ciobanu, etnomuzicolog